Clausager er en dansk landmandsslægt fra Vestjylland, der udviklede sig til en politikerfamilie. Slægten ejede bl.a. to gårde ved Skjern og Sædding, Bjergbo og Clausager.

Gårdejer og smed Jens Andersen Clausager (1809-1885) var medlem af Folketinget og en central skikkelse i Venstre under forfatningskampen. Han var gift med Ane Katrine Madsdatter (1811-1896) og fader til Anders Jensen Clausager (1834-1928), der var medlem af Folke- og Landstinget og Anders Bjergbo Jensen Clausager (1845-1926), der var medlem af Folketinget.

Anders Jensen Clausager var fader til gårdejer og kreditforeningsdirektør Jens Clausager (1866-1933), der også var medlem af Folketinget for Venstre, og til gårdejer Hans Krogmoes Jensen Clausager (1874-1948), ligeledes folketingsmedlem for Venstre.

Ane Kathrine Clausager (1868-1924) var datter af Anders Jensen Clausager og gift med sognefoged Hans Andersen. Hun var mor til toldinspektør Anders Clausager (1900-1968), som var medlem af Gentofte Kommunalbestyrelse for Venstre.

Karen Vendelbo Jensen Clausager (1863-1948) var ligeledes datter af Anders Jensen Clausager og gift med møller og gårdejer Lars Andersen Madsen. Hun var mor til overlæge i psykiatri Martin Clausager (1900-1983).

Civilingeniør Peder Halskov Clausager (1900-1984) fra Kolding, var også folketingsmand, men for Det Radikale Venstre.

Simplificeret stamtræ

Kilder 
 Respektive biografier i Kraks Blå Bog

Slægter fra Danmark